Жанна Вильпрё-Пауэр () — французская натуралистка, родилась 4 вандемьера III года (24 или 25 сентября 1794) в Жуйаке, умерла там же 25 января 1871 года.

Биография 

Жанна была первой из четырёх детей Пьера Вильпрё, который занимался разнообразными ремеслами, такими как сапожное дело и работа в полиции, и Жанны Нико. Она уехала в Париж в возрасте 18 лет, и работала там для известной портнихи Клеманс Гаглен. Приобрела известность благодаря участию в пошиве свадебного платья для свадьбы Дюка де Берри. В связи с этим событием она познакомилась с английским аристократом Джеймсом Пауэром, с которым вступила в брак в 1818 году в Мессине. Супружеская чета обосновалась на Сицилии. Там Жанна увлеклась учёбой, в особенности естественной историей острова. Она опубликовала «Itinerario della Sicilia riguardante tutt’i rami di storia naturale e parecchi di antichita che essa contiene» (Messine, 1839) и «Guida per la Sicilia» (Naples, 1842, переизданный в 1995)

Жанна Вильпрё впервые создала и использовала аквариумы для изучения морского мира. Благодаря ей были опубликованы «Наблюдения и физические опыты над многочисленными морскими и наземными животными»

Также Жанна интересовалась ракушками, современными и ископаемыми, в особенности Argonauta argo. Она разрешила неясный для своего времени научный вопрос: выращивает ли аргонавт свою раковину сам или заселяет её как рак-отшельник. Для лучшего изучения этих животных она делала клетки «а-ля Пауэр», которые впоследствии стали аквариумами. Благодаря своим наблюдениям, она также смогла определить способ размножения этого вида, для которого характерен значительный половой диморфизм. Сэр Ричард Оуэн (1804—1892) считал её матерью аквариумистики:

Она стала первой женщиной, принятой в члены Академии Наук Катании. Она также была корреспондентом Зоололического общества в Лондоне и 16 других научных обществ. Среди её публикаций стоит отметить очень детальный справочник по Сицилии «Guida per la Sicilia», где она перечисляет богатства острова.

Её коллекции пропали в море вместе с кораблём, который вёз их в Лондон в 1838 году. Чета Пауэр переезжает в 1842 году в Париж.

Из Жуйака в Жуйак 
Родившись в Жуйаке, на площади Церкви, Жанна умерла в этом же городе 25 января 1871 года. Она вернулась в свой родной город, спасаясь от осады Парижа 1870 года, оставив своего супруга Джеймса Пауэра в столице. Склеп Вильпрё-Пауэр находился на старинном кладбище Понтуазо, которое было разрушено в 1976 году.

Наследие 

Международный астрономический союз назвал в честь Жанны патеру на Венере, открытую зондом Магеллан. Координаты патеры Вильпрё-Пауэр: 22° ю.ш., 210° в.д.

Библиография 
 La Dame de l’Argonaute, de Claude Duneton, Paris, Denoël, 2009.
 Une Corrézienne sur Vénus, article de Alain Cirou dans Ciel et Espace, décembre 1997.
 Journal du cabinet littéraire de l’Academia Gioenia de Catane, Carmelo Maravigna, décembre 1834.

Примечания

Ссылки 
 Courte biographie de Claude Arnal 

Аквариумисты
Женщины-учёные
Родившиеся во Франции
Умершие во Франции
Учёные Франции
Родившиеся в 1794 году